«I Like You (A Happier Song)»  — песня американского рэпера Post Malone при участии исполнительницы Doja Cat, изданная 7 июня 2022 года звукозаписывающим лейблом Republic в качестве третьего сингла с четвёртого студийного альбома Post Malone Twelve Carat Toothache. Песня дебютировала на девятом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100, став для Malone его одиннадцатым хитом в top-10 и шестым для Doja Cat.

Отзывы 
Бен Девлин из MusicOMH высоко оценил взаимодействие («химию») между Post Malone и Doja Cat в этой песне. И наоборот, Робин Мюррей из журнала Clash сказал, что «Doja Cat кажется, зря (потратила время) использовала пенистую 'I Like You (A Happier Song)'».

Итоговые списки

Коммерческий успех 
13 июня 2022 года песня дебютировала на девятом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100, став для Malone его одиннадцатым хитом в top-10 и шестым для Doja Cat.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для «One Right Now» было снято режиссёром child и вышло 26 июня 2022 на YouTube. Пост Мэлоун изображён художником, а Доджа вдохновляющей его музой. Пост в роли художника, работает над произведением искусства в студии, окруженной обоями, напоминающими «Цветущий миндаль» Ван Гога. В какой-то момент он переносится в мир своей живописи, в поле, заполненное цветами, в котором Доджа служит источником вдохновения и произносит свои слова.

Чарты

Сертификации

История выхода

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2022 года
Поп-песни
Песни Post Malone
Синглы Republic Records
Песни, написанные Post Malone
Песни Doja Cat
Песни, написанные Doja Cat
Песни, написанные Луи Беллом